Існують дві провінції з назвою Кордова ():

 Кордова (провінція Іспанії) — провінція Іспанії
 Кордова (провінція Аргентини) — провінція Аргентини

Див. також: Кордова